Kelpe ist der Name von

 August Kelpe (1866–1940), deutscher Architekt
 Karl Kelpe (1898–1973), deutscher Maler in den USA
 Paul Kelpe (1902–1985), in Deutschland geborener, später US-amerikanischer abstrakter Maler